Чарна-Бялостоцка:

 Чарна-Бялостоцка — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Белостокский повят. 
 Чарна-Бялостоцка — городско-сельская гмина в Польше, входит в Белостокский повят, Подляское воеводство.